Михаи́л Фили́ппов:
 Филиппов, Михаил (1915—?) — советский футболист.
 Филиппов, Михаил Авраамович (1828—1886) — российский юрист, писатель и публицист. 
 Филиппов, Михаил Анатольевич (род. 1954) — советский и российский архитектор.
 Филиппов, Михаил Дорофеевич (1905—1975) — советский машиностроитель, директор Онежского, Рижского, Ликинского машиностроительных заводов.
 Филиппов, Михаил Иванович (род. 1947) — советский и российский актёр.
 Филиппов, Михаил Логвинович (1919—1945) — полный кавалер ордена Славы.
 
 Филиппов, Михаил Петрович — советский рабочий в Приморском крае, Герой Социалистического Труда.